Магнитная гора — название нескольких гор, отличающихся содержанием магнитного железняка (магнетита).
 Магнитная — гора в Нижнем Тагиле, состоит из пластов известняка верхнесилурийской системы, прорезанных диоритом. В 1696 году был открыт превосходный рудник магнитного железа; спустя 25 лет здесь был открыт первый железоделательный завод на Урале — Невьянский. Рудник находился в юго-западной части горы, вершина которой заключает магнитное железо, а на глубине до 3 сажень добывали бурый железняк. Магнитная гора была разделена на несколько участков, находившихся во владении разных заводов. Добыча руды достигала 126 тысяч пудов в год.
 Магнитная — гора на левом берегу Иса, против устья ручья Лабаски; магнетит был открыт в этой горе в 1770 году.
 Магнитная — гора в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии, в 6 верстах к северо-востоку от казачьей станицы Магнитной, на левом берегу Урала; состоит большей частью из полевошпатового порфира и заключает весьма богатое месторождение магнитного железняка; руда изобилует кусками порфира. Гора достигает 1947 футов высоты; принадлежала казакам, которыми сдавалась заводу в аренду. Ежегодная добыча руды превышала 1 миллион пудов.
 Гора Магнитная — гора на восточном склоне Южного Урала в городе Магнитогорске Челябинской области.